Return to Paradise (1953)
 Return to Paradise (1998)
 Return to Paradise (roman), roman van James A. Michener
 Return to Paradise (Sam Sparro), album van Sam Sparro
 Return to Paradise (Styx), album van Styx